Stati Uniti d'America
 Shafter – centro abitato della California nella Contea di Kern
 Shafter – centro abitato della California nella Contea di Marin
 Shafter – centro abitato dell'Illinois
 Shafter – centro abitato del Missouri
 Shafter – centro abitato del Texas